Darwin Project ist 

 Darwin Project (Computerspiel), Computerspiel für Microsoft Windows und Xbox One aus dem Jahr 2018
 Darwin Project (Spieleverlag), französischer Verlag von Gesellschaftsspielen 
 Das Darwin-Projekt The Darwin Conspiracy, US-amerikanischer Film von Winrich Kolbe aus dem Jahr 1999